Платен:
 Платен, Август фон (1796—1835) — немецкий поэт и драматург.
 
 Платен, Дубислав фон (1714—1787) — прусский генерал от кавалерии.
 Платен, Клара Елизавета фон (1648—1700) — ганноверская аристократка, официальная фаворитка владетельного герцога Эрнста Августа, отца короля Великобритании Георга I.
 Платен, Филип Юлиус Бернхард фон (1732—1805) — шведский фельдмаршал.
 Платен, Эрнст Франц фон (1631—1709) — ганноверский первый министр, супруг Клары Елизаветы фон Платен.

См. также 
 Платтен